Dana-Gletscher ist der Name folgender Gletscher: 

 Dana-Gletscher (Antarktika) in den Welch Mountains, Palmerland, Antarktika
 Dana-Gletscher (Kalifornien) in der Sierra Nevada, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Dana-Gletscher (Washington) in den North Cascades, Washington, Vereinigte Staaten